Плугреска́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Трегье. Округ коммуны — Ланьон.

Код INSEE коммуны — 22218.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 410 км к западу от Парижа, в 140 км северо-западнее Ренна, в 50 км к северо-западу от Сен-Бриё.

Коммуна расположена на южном берегу пролива Ла-Манш.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 1 202 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 793 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 512 были экономически активными, 281 — неактивными (показатель активности — 64,6 %, в 1999 году было 56,4 %). Из 512 активных работали 462 человека (261 мужчина и 201 женщина), безработных было 50 (18 мужчин и 32 женщины). Среди 281 неактивных 59 человек были учениками или студентами, 129 — пенсионерами, 93 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Сен-Гонери и кладбище (XI век). Исторический памятник с 1911 года
 Замок Керальо (XV век). Исторический памятник с 1966 года
 Фонтан Сен-Гонери (XVIII век). Исторический памятник с 1926 года

Фотогалерея

Известные уроженцы 
 , французский общественный деятель, активист ненасильственных действий.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор